Municipio Urdaneta puede referirse al nombre de varios municipios venezolanos:

 Municipio Urdaneta (Aragua)
 Municipio Urdaneta (Lara)
 Municipio Urdaneta (Miranda)
 Municipio Urdaneta (Táchira)
 Municipio Urdaneta (Trujillo)
 Municipio La Cañada de Urdaneta (Zulia).